

Carriera 
Natália Szabanin ha vinto 3 titoli in singolare e 2 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 15 agosto 2022 ha raggiunto il best ranking in singolare raggiungendo la 374ª posizione mondiale, mentre il 18 aprile 2022 ha raggiunto la 675ª posizione in doppio.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (3)

Sconfitte (1)

Doppio

Vittorie (2)

Sconfitte (2)

Collegamenti esterni